Wildganspagode steht für die folgenden Pagoden in Xi'an (China):
 Kleine Wildganspagode
 Große Wildganspagode